Selbstregulierung oder Selbstregulation kann je nach Fachgebiet verschiedene Bedeutungen haben, z. B.

in der Psychologie:
 Selbstregulation (Psychologie)
 emotionale Selbstregulation (Emotionsregulation)
 Selbstkontrolle
in Medizin und Biologie:
Autoregulation
in Wirtschaft und Politik:
 die Selbstregulierung des Marktes

 unsichtbare Hand

 die (freiwillige) Selbstverpflichtung

 freiwillige Selbstkontrolle